Petäjäselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petäjäselkä (kulle i Norra Lappland), 
 Petäjäselkä (kulle i Tunturi-Lappi), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar